Money Island kan syfta på följande platser:

Kina 

 Money Island (ö i Kina),

Myanmar 

 Money Island (Myanmar), ö, Taninthayiregionen, 

Robotskapade Kinaförgreningar